La Calerita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Calerita, Guerrero, Coahuayutla de José María Izazaga, 
 La Calerita, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar